Pamela Margaret Kilmartin ist eine neuseeländische Astronomin.

Kilmartin arbeitet am Mt John University Observatory der University of Canterbury nahe dem Lake Tekapo und ist Mitglied der Royal Astronomical Society of New Zealand (RASNZ).

Sie beschäftigt sich vorrangig mit der Suche nach Kometen und Asteroiden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alan C. Gilmore entdeckte sie 41 Asteroiden. Beide wurden im Mai 2019 mit einer Briefmarke der neuseeländischen Post geehrt. 

Der Asteroid (3907) Kilmartin wurde nach ihr benannt.

Weblinks 
 Webseite bei der Universität Canterbury

Einzelnachweise 

Neuseeländer
Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Geboren im 20. Jahrhundert 
Frau
Person als Namensgeber für einen Asteroiden